KFC Klim-Op Begijnendijk is een Belgische voetbalclub uit Begijnendijk. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 3550. De clubkleuren zijn blauw en geel. De club speelde één seizoen in de derde hoogste nationale voetbalreeks.

Geschiedenis 
In 1931 werd Football Club Klim-Op Begijnendijk opgericht. Na toetreding tot de KBVB kreeg de club stamnummer 3550 toegewezen. De club kon al snel doordringen tot Eerste provinciale, waar het na twee seizoen kon promoveren naar Bevordering (derde nationale niveau). FC Klim-Op Begijnendijk eindigde daar afgetekend laatste en degradeerde meteen weer. Dit zou het enige seizoen zijn dat de club op nationaal niveau zou spelen.

Sindsdien is de club afgegleden naar de lagere provinciale afdelingen. In 1966 vierde de club nog zijn jubileum waarna het de koninklijke titel kreeg en aldus zijn naam wijzigde in Koninklijke Football Club Klim-Op Begijnendijk. 

KFC Klim-Op Begijnendijk speelt sinds 2002 afwisselend tussen Derde en Vierde provinciale. Sinds 2018 komt de club uit in Vierde provinciale.

Resultaten 

KFC Klim-Op Begijnendijk
Begijnendijk
Sportvereniging in Vlaams-Brabant